Вараская коммуна () — коммуна в Швеции в лене Вестра-Гёталанд (Вестеръётланд).

Административный центр — Вара. 

Площадь коммуны — 700 км², население — 15 557 жителей (2013). Располагается к югу от озера Венерн. По её территории проходят железная дорога Уддевалла—Херръюнга, европейский маршрут E20 и автомагистраль № 47.

В экономике коммуны важное значение имеет земледелие. В 1998 году сельское и лесное хозяйство давало 9 % всех рабочих мест в коммуне. В производстве заняты 32 % населения. Многие предприятия коммуны связаны с сельским хозяйством.

Наиболее значительные населённые пункты 
 Аренторп
 Вара
 Ведум
 Квенум
 Ларв
 Стура-Левене
 Тровад
 Эмтунга
 Юнг

Примечания

Источники 
 Nationalencyklopedin

Коммуны Швеции